Dominación puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia indicados a continuación:

Sociología 
 Dominación (sociología), situación en la cual una persona o un grupo puede imponer a otros sus ideas, así como sus reglas, sus verdades, sus creencias, y/o sus puntos de vista, a veces aplicando la simple persuasión, o aplicando cualquier otro método o estrategia (inclusive la fuerza).

Sexología 
 Dominación y sumisión, también conocido bajo sus siglas D/s, conjunto de comportamientos, costumbres y prácticas sexuales, centradas en relaciones de consenso que implican el dominio de un individuo sobre otro en un contexto sexual ; es una de las prácticas del llamado BDSM.

Ideología, política 
 Dominación del mundo, concepto discutible en un planeta tan complejo, extenso y diverso como la Tierra, que efectivamente pueda ser «dominado» con éxito por un único gobierno mundial o poder central global.